Dabiša (II.) István bosnyák király (1323 körül–1395), I. István bosnyák bán Ninoszláv fiától származó unokája
I. Tvrtko (I.) István bosnyák király (1338/9–1391), az első bosnyák király, I. István bosnyák bán Ulászló fiától származó unokája
Ostoja (III.) István bosnyák király (1378 körül–1418), I. Tvrtko István elsőszülött, házasságon kívül született fia
II. Tvrtko (IV.) István bosnyák király (1382 előtt–1443), I. Tvrtko István másodszülött törvényes fia
V. (Ostojić) István bosnyák király (1400–1421), Ostoja István elsőszülött törvényes fia
(VI.) István Tamás bosnyák király (1412 körül–1461), Ostoja István másodszülött, házasságon kívül született fia
VII. (Tomašević) István bosnyák király (1438 körül–1463), István Tamás elsőszülött fia